Cristian Julio (1964. február 11. –) chilei nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása vámtisztviselő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1997-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Chilei labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2009-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra és Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Copa América
Peru rendezte a 41., a 2004-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL JB asszisztensként foglalkoztatta.

2004-es Copa América

Copa América mérkőzés

Konföderációs kupa 
Németország rendezte a 7., a 2005-ös konföderációs kupa labdarúgó tornát, ahol a FIFA JB Carlos Chandía játékvezető partbírójaként foglalkoztatta.

2005-ös konföderációs kupa

Források 

Chilei labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek